NFC steht als Abkürzung für:

 National Football Conference, eine der beiden American-Football-Ligen
 National Fruit Collection, eine Sammlung von über 3.500 Obstbäumen in Brogdale Farm, bei Faversham in Kent
 Near Field Communication, eine drahtlose Kommunikationstechnik
 Need For Cognition, eine Persönlichkeitseigenschaft, siehe Kognitionsbedürfnis
 Normalization Form Canonical Composition, eine Unicode-Normalform, siehe Normalisierung (Unicode) #Normalformen

Abkürzung